Фарджон — фамилия. Известные носители:
 Фарджон, Бенджамен (1838—1903) — британский писатель и журналист
 Фарджон, Гарри (1878—1948) — британский композитор, сын Б.Фарджона
 Фарджон, Герберт (1887—1945) — британский театральный деятель, сын Б.Фарджона
 Фарджон, Джозеф (1883—1955) — британский писатель, автор триллеров, сын Б.Фарджона
 Фарджон, Элинор (1881—1965) — английская детская писательница, дочь Б.Фарджона.